Голдсон () — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1984) — игрок в американский футбол, участник Супербоула (2013) в составе клуба «Сан-Франциско Форти Найнерс», победитель Пробоула (2011, 2012) в составе сборной Национальной футбольной конференции.
  (род. 1992) — британский футболист, игрок Английской Премьер-лиги и четвертьфиналист Кубка Англии (2018) в составе клуба «Брайтон энд Хоув Альбион», игрок Чемпионата Шотландии в составе «Рейнджерс».
  (1923—2001) — белизский политик, депутат Национального собрания Британского Гондураса (1954—1957) и Палаты представителей Белиза (1965—1998), глава Партии национальной независимости (1961—1973), министр местного самоуправления, социальных служб и общественного развития Белиза (1984—1989), министр по вопросам иммиграции, молодёжного развития и человеческих ресурсов (1993—1998).